Froese ist der Familienname folgender Personen:

 Arno Froese (* 1940), US-amerikanischer Pastor
 Bob Froese (* 1958), kanadischer Eishockeytorwart
 Byron Froese (* 1991), kanadischer Eishockeyspieler
 Deborah Froese (* 1957), kanadische Schriftstellerin
 Edgar Froese (1944–2015), deutscher Elektronik-Musiker
 Gesine Froese (* 1947), deutsche Schönheitskönigin und Autorin
 Hildegard Lutze-Froese (1937–1993), deutsche Bildhauerin und Grafikerin
 Ingo Froese (* 1957), deutscher Basketballspieler
 Jerome Froese (* 1970), deutscher Musiker
 Judith Froese (* 1985), deutsche Juristin
 Kianz Froese (* 1996), kanadisch-kubanischer Fußballspieler
 Leonhard Froese (1924–1994), deutscher Erziehungswissenschaftler
 Rainer Froese (* 1950), deutscher Meeresbiologe
 Roland Froese (* 1993), deutscher Automobilrennfahrer